Василий Васильевич Климов:
 Климов, Василий Васильевич (1869—1937) — священнослужитель, член III Государственной думы от Томской губернии.
 Климов, Василий Васильевич (1927—2020) — коми-пермяцкий писатель, сценарист, поэт и драматург, фольклорист, редактор, член Союза писателей России.